Települések
 Komárom, város Szlovákiában, a Duna északi partján
 Komárom, város Magyarországon, a Duna déli partján

 Homokkomárom, község Zala megyében
 Kiskomárom, Komárvárossal Zalakomár néven egyesült egykori község
 Lajoskomárom, község Fejér megyében
 Mezőkomárom, község Fejér megyében

Hasonló elnevezések
 Komárom vármegye, egykori magyar vármegye Komárom városa körül a Duna két partján
 Komárom megye, egykori megye Csehszlovákiában 1918 és 1923 között Komárom vármegye északi részén
 Komárom megye, magyarországi megye 1950 és 1990 között, mai neve Komárom-Esztergom
 Komáromi járás, járás Szlovákiában Komárom városa körül
 Komáromi járás, 1950 és 1983 között, majd 2013-tól ismét járás Magyarországon, Komárom városa körül
 Komáromi kistérség, kistérség Magyarországon Komárom városa körül